FK Svit (celým názvem: Futbalový klub Svit) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Svit. Založen byl v roce 1936, letopočet založení je i v klubovém emblému. Od sezóny 2016/17 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Svit.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1936 – založení
 AC Svit Batizovce (Atletický club Svit Batizovce)
 TJ Iskra Svit (Telovýchovná jednota Iskra Svit)
 TJ Chemosvit Svit (Telovýchovná jednota Chemosvit Svit)
 FK Svit (Futbalový klub Svit)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1941–1943: 1. slovenská liga
 1962–1968: Krajský přebor – sk. Východ
 1968–1969: Divize F
 1969–1971: 3. liga – sk. C
 1971–1972: Divize F
 1972–1976: Krajský přebor – sk. Východ
 1976–1977: I. A trieda  – sk. Západ
 1977–1980: Krajský přebor – sk. Východ
 1980–1981: Divize – sk. Východ
 1981–1984: 2. SNFL – sk. Východ
 1984–1985: Divize – sk. Východ (Západní)
 1985–1987: I. trieda  – sk. Zemplínská
 1987–1989: Divize – sk. Východ
 1989–1990: I. A trieda  – sk. Západ
 1990–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2003: 3. liga – sk. Východ
 2003–2004: 4. liga  – sk. Sever
 2009–2010: 4. liga  – sk. Sever
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–2016: 4. liga  – sk. Sever
 2016–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1936
Svit